Pinna – organo di locomozione di molte specie animali acquatiche
 Pinna - Nome romano di Penne, paese in provincia di Pescara

Persone
 Antonio Cao Pinna (1842-1928) – ingegnere e politico italiano
 Arturo Pinna Pintor (1867-1951) – medico italiano
 Bruno Pinna (1942) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Claudia Pinna (1977) – atleta italiana, specialista nel mezzofondo e fondo
 Felice Pinna (1819-1890) – poliziotto italiano
 Franco Pinna (1925-1978) – fotografo italiano
 Giampaolo Pinna (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Giorgio Pinna (1888-1989) – pittore e insegnante d'arte italiano
 Giuseppe Pinna (1854-1908) – politico, avvocato penalista italiano
 Gonario Pinna (1898-1991) – avvocato, saggista, scrittore e politico italiano
 Lorenzo Pinna (1950) – giornalista e divulgatore scientifico italiano
 Mario Pinna (1923-2001) – geografo e climatologo italiano
 Mario Pinna (1944) – politico italiano
 Paola Pinna (1974) – politica italiana
 Paolo Pinna Parpaglia (1974) – scrittore e avvocato italiano
 Pietro Pinna (1925-2006) – giornalista, scrittore e politico italiano
 Pietro Pinna (1927-2016) – attivista della nonviolenza italiano
 Pietro Pinna Parpaglia (1891-1966) – generale e politico italiano
 Romina Pinna (1993) – calciatrice italiana, di ruolo attaccante 
 Salvatore Pinna (1975) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Sebastiano Pinna (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Vera Cao Pinna (1986) – economista italiana

Pagine correlate
 Pinne (disambigua)